Jaume de Borbó i de Borbó-Parma (1870-1931), pretendent carlí a la Corona d'Espanya.
 Jaume de Borbó i de Battenberg (1908-1975), infant d'Espanya i duc de Segovia.